Павел Васильевич Фомичёв (1920, село Чичково, теперь Навлинского района Брянской области, Российская Федерация — 1992, г. Одесса) — советский политработник, член Военного совета — начальник Политуправления Прикарпатского и Одесского военных округов, генерал-полковник. Депутат Верховного Совета УССР 9—10 созывов. Кандидат в члены ЦК КПУ в 1976—1986 г.

Биография 
Родился в семье крестьянина.

С 1938 года — учитель, студент института.

В Красной армии с октября 1940 года. В 1941 году окончил пехотное училище.

С 1941 года — командир взвода, командир роты отдельного учебного батальона 3-й стрелковой дивизии 2-й Краснознамённой армии Дальневосточного фронта. Участник Советско-японской войны 1945 года.

Член ВКП(б) с 1944 года.

После войны — заместитель командира полка по политической части, заместитель начальника, начальник политического отдела военного соединения.

Окончил Военно-политическую академию имени Ленина.

В 1968—1972 г. — 1-й заместитель начальника Политического управления Прикарпатского военного округа

С июля 1972 пр май 1976 г. член Военного совета — начальник Политического управления Прикарпатского военного округа.

С мая 1976 по декабре 1982 г. член Военного совета — начальник Политического управления Одесского военного округа.

Затем в отставке.

Проживал в Одессе.

Высшие воинские звания 
 генерал-майор
 генерал-лейтенант (??.05.1974)
 генерал-полковник (16.12.1982)

Награды 
 Орден Октябрьской Революции (14.07.1980)
 Орден Красного Знамени
 Орден Отечественной войны 1-й степени
 Три ордена Красной Звезды
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени
 Медаль «За отвагу»
 Другие медали СССР

Примечания

Литература 
 Горбачёв А. Н. 10000 генералов страны. — 5-е изд. — М., 2017. — С. 51.
 Депутаты Верховной Рады УССР. 9-й созыв — 1975 г.

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 9-го созыва
Участники советско-японской войны (СССР)
Выпускники Военно-политической академии имени В. И. Ленина
Кандидаты в члены ЦК КП Украины
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС